Il doppio del torneo di tennis UTC Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Muñoz de la Nava e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Serhij Bubka e Aleksandr Kudrjavcev 6-2, 7-64.

Teste di serie 

 Serhij Bubka /  Aleksandr Kudrjavcev (finale)
 Bart Beks /  Predrag Rusevski (quarti di finale)

 Alberto Brizzi /  Giancarlo Petrazzuolo (quarti di finale)
 Patrick Briaud /  Nicholas Monroe (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

UTC Open 2007